Кацпер Козловски је име и презиме следећих људи:

  (1986), пољски атлетичар
 Кацпер Козловски (2003), пољски фудбалски репрезентативац